Série B pode referir-se a:

 Campeonato Brasileiro de Futebol - Série B
 Campeonato Italiano de Futebol - Série B
 Carnaval do Rio de Janeiro - Série B
 Segunda Divisão Portuguesa de Futebol - Série B